Таврийские игры:

 «Таврийские игры» (укр. «Таврійські ігри») — международный музыкальный фестиваль, ежегодно проводившийся на Украине с 1992 по 2009 год.
  () — праздник в Древнем Риме.

Примечания